Берри-Хилл, Беррихилл (; ) — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
  (род. 1963) — американский бейсболист.
  (род. 1993) — американский автогонщик.

Топоним 
Англия
  — деревня в Глочестершире.
  — в Сток-он-Тренте.

США
  — город в Теннесси.

См. также 
 Берри и Хилл